YYD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smithers (Columbia Britannica) (Canada)